Rothenberg peut faire référence à :

Patronyme 
 Adam Rothenberg (1975-), acteur américain ;
 Andrew Rothenberg (1969-), acteur américain ;
 Karly Rothenberg (1962-), actrice américaine ;
 Rebecca Rothenberg (1948-1998), auteur américain de roman policier ;
 Susan Rothenberg (1945-2020), artiste peintre.

Toponyme 
 Rothenberg, municipalité allemande.

Homonymie de patronyme